Владимир Марин Риос (; 26 сентября 1979, Рионегро, Колумбия) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Спортиво Триниденсе» и сборной Колумбии.

Клубная карьера 
Марин начал свою карьеру в клубе «Депортиво Рионегро» из своего родного города. В 1999 года он дебютировал за клуб в Кубке Мустанга. Летом 2001 года Владимир перешёл в боливийский «Хорхе Вильстерманн». За новую команду он выступал на протяжении трёх с половиной сезонов и сыграл более 100 матчей. В 2005 году Марин покинул клуб и в течение двух лет выступал за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», аргентинский «Индепендьенте» и «Атлетико Насьональ».

В 2007 году Владимир перешёл в парагвайский «Либертад». В своем первом сезоне он выиграл парагвайскую Примеру, а следующих ещё трижды повторял свой успех. Сезон 2009/2010 Марин провёл в аренде в мексиканской Толуке, в составе которой стал чемпионом Лиги MX. 31 августа в матче против «УНАМ Пумас» он дебютировал в мексиканской Примере, выйдя на замену вместо Нестора Кальдерона. В этом поединке Владимир забил свой первый гол за клуб. Летом 2010 года он подписал контракт с «Олимпией» из Асунсьона. 17 июля во встрече против «Спортиво Лукеньо» Марин дебютировал за новую команду. 20 февраля 2011 года опять в матче против «Лукеньо» он сделал хет-трик, забив свои первые мячи за «Олимпию».

Летом 2012 года Марин вернулся на родину заключив соглашение с «Депортиво Кали». 29 июля 2012 года в матче против своего бывшего клуба «Атлетико Насьональ» он дебютировал в новом клубе. В своем первом поединке Владимир забил свой дебютный гол и помог клубу одержать победу. Летом 2014 года Владимир перешёл в «Индепендьенте Медельин». 20 июля в матче против «Атлетико Насьональ» он дебютировал за новую команду. 29 сентября в поединке против своего бывшего клуба «Депортиво Кали» Риос забил свой первый гол за «Индепендьете».

Летом 2015 года он перешёл в «Агилас Перейра». 12 июля в матче против «Атлетико Насьональ» Владимир дебютировал в составе новой команды. 4 октября в поединке против «Атлетико Уила» Риос забил свой первый гол за «Агилас». В начале 2016 года Владимир перешёл в парагвайский «Спортиво Лукеньо». В матче против «Хенераль Диас» он дебютировал за новую команду. 19 февраля в поединке против «Рубио Нью» Марин забил свой первый гол за «Спортиво Лукеньо».

Международная карьера 
В 2006 году Марин дебютировал за сборную Колумбии. В 2007 году Владимир принял участие в Кубке Америки. На турнире он сыграл в поединках против сборных Парагвая и США. 11 февраля 2009 года в матче против сборной Гаити Марин забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Колумбии

Достижения 
Командные

 «Либертад»
  Чемпионат Парагвая — 2007
  Чемпионат Парагвая — Апертура 2008
  Чемпионат Парагвая — Клаусура 2008
  Чемпионат Парагвая — Клаусура 2010

 «Толука»
  Чемпионат Мексики — Бисентенарио 2010

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Итагуи Леонес»
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Хорхе Вильстерманн»
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Игроки ФК «Агилас Дорадас»
Игроки ФК «Спортиво Лукеньо»